Солдатское () — село в Петровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 198 человек. Почтовый индекс — 28332. Телефонный код — 5237. Код КОАТУУ — 3524980803.

Местный совет 
28332, Кировоградская обл., Петровский р-н, с. Богдановка, ул. Ленина, 1

Ссылки 
 Солдатское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Петровского района (Кировоградская область)